Yoshi's Safari — это шутер от 1993 года, разработанный и изданный Nintendo для своей приставки Super Nintendo Entertainment System (SNES). Это единственная игра франшизы Mario, в жанре шутера от первого лица, и для нее требуется световой пистолет Super Scope от SNES. Играя за Mario и его домашнего динозавра Йоши, игрок отправляется в королевство Драгоценностей, где Боузер и его Купалинги похитили местных правителей и украли 12 драгоценных камней. Игра поделена на 12 уровней, где игрок должен стрелять во врагов, таких как Гумба и Купа, собирать бонусы и монеты. В конце каждого уровня игрок вступает в битву с боссом, купалингом или боузером. Nintendo поручила своему отделу R&D1 разработать Yoshi's Safari на фоне падающей популярности Super Scope. Yoshi's Safari была первой игрой с использованием Super Scope, в которой применялся графический режим SNES Mode 7, и будущее периферийных устройств зависело от успеха игры.

Nintendo выпустила Yoshi's Safari в Японии и Северной Америке в конце 1993 года, а в следующем году — в Европе и Австралии. Игра получила положительные отзывы от игровых журналистов, которые высоко оценили ее презентацию, особенно визуальные эффекты, и игровой процесс; некоторые назвали её лучшей игрой с применением Super Scope. Однако игру критиковали за короткую продолжительность и низкий уровень сложности. Игра привлекла мало внимания и её ждал коммерческий провал из-за того, что ее запуск совпал со спорами вокруг переиздания популярной аркадной игры Mortal Kombat (1992) для SNES. Большинство дополнений Yoshi's Safari к истории Марио были проигнорированы в последующих играх, и они никогда не переиздавались.

Игровой процесс 
Yoshi's Safari — это шутер от первого лица с использованием светового пистолета — Super Scope для Super Nintendo Entertainment System (SNES). Игрок рассматривает игровой процесс с точки зрения Марио, едущего на спине своего питомца-динозавра Йоши, и использует суперприцел, чтобы стрелять по врагам, среди которых традиционные гумбы, купы и чипсы из франшизы Марио. Когда игрок стреляет из Super Scope, индикатор мощности падает; слишком быстрая стрельба истощит его и вызовет длинные паузы между выстрелами, что сделает игроков более уязвимыми для атак противника. В игре есть многопользовательский режим, в котором один игрок управляет Марио с помощью Super Scope, а другой управляет Йоши с помощью контроллера SNES. В одиночном режиме Йоши управляется автоматически.

Выбрав уровень из внешнего мира, игрок должен пройти его за отведенное время. Помимо врагов, игрок стреляет в блоки со знаками вопроса, чтобы заработать монеты, и заработает дополнительную жизнь, собрав 60. Игрок теряет жизни, если враги истощают свою полосу здоровья, если они падают в яму с менее чем тремя монетами или если им не удается пройти уровень за отведенное время. Потеря всех жизней приводит к окончанию игры, что вынуждает игрока перезапускаться. На уровнях есть разветвленные пути, ведущие к разным врагам и призам, хотя они всегда заканчиваются на одном и том же пути, что ведет к битве с боссом. К боссам относятся Купалинги, пилотирующие гигантских мехов, более крупные версии обычных врагов и Боузер. Усиления, такие как грибы, цветы и звезды, дают игроку дополнительное здоровье, огневую мощь и непобедимость. Некоторые бонусы можно использовать только во время битв с боссами.

Действие Yoshi's Safari происходит в Стране драгоценностей — месте, похожем на Грибное королевство — и имеет простую историю. Антагонист сериала Боузер и его Купалинги похищают правителей Ювелирной земли короля Фрета и принца Пайна и крадут 12 волшебных драгоценных камней, которые защищают королевство от вреда, вызывая землетрясение, которое раскалывает его надвое. Один из Купалингов, Игги, проектирует мощных роботов, которые помогают армии Боузера во время вторжения. Принцесса Пич отправляет Марио и Йоши на задание победить Боузера, вернуть драгоценные камни и освободить двух правителей. Когда игрок завершит игру, ему будет предоставлен чит-код, который при вводе на титульном экране увеличивает уровень сложности. В игре также есть таблица лидеров, которая поощряет несколько прохождений и позволяет игрокам отслеживать свои результаты.

Разработка 
В феврале 1992 года Nintendo выпустила Super Scope после успеха аналогичного устройства предыдущего поколения NES Zapper для Nintendo Entertainment System. В то время Nintendo испытывала сильную конкуренцию со стороны Sega, компанией, выпускающей в тот момент успешные игры и впечатляющую рекламу. Nintendo должна была найти способ вовысить свою конкурентную способность. В отличие от своего предшественника, Super Scope далеко не сыскала такого успеха и к 1993 году её продажи рисковали сойти на нет. Руководство Nintendo осознало стремительное снижение популярности периферийных устройств и поручило подразделу Nintendo Research & Development 1 разработать игру с использованием Super Scope с участием персонажа Марио. Будущее Super Scope зависело от успеха этой игры. Yoshi's Safari была первой игрой с использованием Super Scope, в которой использовался графический режим SNES Mode 7, создававшей эффект трёхмерной компьютерной графики и от этого придавал большею реалистичность игровому процессу.

Nintendo выпустила Yoshi's Safari в Японии 14 июля 1993 года под названием Yoshi's Road Hunting, а в сентябре следующего года — в Северной Америке. Она была выпущена в Европе и Австралии в 1994 году После выпуска игра не привлекла особого внимания. Её запуск в Северной Америке совпал с переизданием популярной аркадной игры Mortal Kombat (1992), игры для SNES и Sega Genesis, вызвавшей в своё время массовые споры по поводу её излишней жестокости. По мнению редакции IGN, споры вокруг выпуска цензурной версии MK для SNES отвлекли игровое общество на столько, что они слабо заметили выпуск Yoshi's Safari.

Примечания

Ссылки 
 

Yoshi's Safari на Super Mario Wiki

Компьютерные игры 1993 года
Игры для SNES
Игры Mario
Игры — спин-оффы
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, изданные Nintendo